Glew (Buenos Aires)
GLEW - OpenGL Extension Wrangler Library

Desambiguação